In 1970/71 werd het 22ste seizoen van de DDR-Oberliga gespeeld, de hoogste klasse van de DDR. Dynamo Dresden werd kampioen. De competitie duurde van 22 augustus 1970 tot 16 juni 1971.

Seizoensverloop

Dynamo Dresden werd autoritair kampioen. Al op de 23ste speeldag kon de club niet meer door Jena ingehaald worden. Hiermee won de club de tweede titel na 1953. Titelverdediger Jena eindigde nog voor HFC Chemie dat na de titel van 1952 nu zijn tweede beste notering haalde in de Oberliga. Achter hen volgden Magdeburg en promovendus Union Berlin, dat dit seizoen zijn beste notering in de Oberliga behaalde. 

Ontgoochelend verliep het seizoen voor Chemie Leipzig dat voor het eerst sinds de oprichting van de Oberliga degradeerde. De volgende twintig jaar zou de club nog zeven seizoenen in de Oberliga spelen en was meestal actief in de DDR-Liga. Rot-Weiß Erfurt vergezelde de club naar de DDR-Liga. Voor Erfurt was het al de vierde degradatie uit de Oberliga. Voor de laatste speeldag had de club nochtans twee punten voorsprong op Riesa, maar door een 1:3 nederlaag tegen BFC Dynamo en een thuiswinst van Riesa tegen Rostock sprong de club nog over Erfurt. 

Er kwamen 2.140.500 toeschouwers naar de 182 Oberligawedstrijden, wat neerkomt op 11.761 per wedstrijd.

Eindstand

Statistieken

Topscorers
In 182 duels werd in totaal 508 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2,79 per wedstrijd. De wedstrijd met de meeste doelpunten was CZ Jena - Sachsenring Zwickau (7:3). In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Toeschouwers

SG Dynamo Dresden
Bijgaand een overzicht van de spelers van SG Dynamo Dresden, die in het seizoen 1970/71 onder leiding van trainer-coach Walter Fritzsch voor de tweede keer in de clubgeschiedenis kampioen van Oost-Duitsland werden.

Voetballer van het jaar
Peter Ducke van FC Carl Zeiss Jena werd verkozen tot voetballer van het jaar en hij volgde hier zijn broer Roland op. Jürgen Croy van Sachsenring Zwickau werd tweede en Hans-Jürgen Kreische van Dynamo Dresden werd derde.

Europese wedstrijden
Europacup I

Europacup II

UEFA Cup
De terugwedstrijd van PSV - Halle werd niet gespeeld omdat er na de wedstrijd in Eindhoven een brand uitbrak in Hotel 't Silveren Seepaerd, waarbij een speler van Chemie Halle om het leven was gekomen.

Zie ook
Voetbalelftal van de Duitse Democratische Republiek in 1970
Voetbalelftal van de Duitse Democratische Republiek in 1971

Externe link
  Oberliga bij RSSSF

DDR-Oberliga
Duits competitievoetbal 1970/71